Templ ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Templ (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Templ (* 1960), österreichischer Architekt, Journalist, Publizist und Ausstellungskurator